Könneritzstraße steht für folgende Straßen:
 Könneritzstraße (Dresden), Innerortsstraße in Dresden
 Könneritzstraße (Leipzig), Innerortsstraße in Leipzig